Miejscowości w USA:
 Park City – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Park City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick
 Park City – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Barren
 Park City – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Stillwater
 Park City – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Lincoln
 Park City – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Summit